Скрикйофоссен (, ) — водопад в Норвегии, расположенный в муниципалитете Улленсванг фюльке Хордаланн.

Водопад расположен в 3,5 км к юго-востоку от деревни , падает с плато Хардангервидда. Общая высота составляет 455 м, высота падения одиночной капли составляет 260 м.

Галерея

Примечания 

Водопады Норвегии
Бассейн Северного моря